Зелёный — прилагательное, обозначающее зелёный цвет.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Зелёный — посёлок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Зелёный — посёлок в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Зелёный — посёлок в Топчихинском районе.
Архангельская область
 Зелёный — посёлок в Каргопольском районе.
Башкортостан
 Зелёный — деревня в Бирском районе.
Белгородская область
 Зелёный — хутор в Прохоровском районе.
Брянская область
 Зелёный — посёлок в Суземском районе.

Волгоградская область
 Зелёный — посёлок в Быковском районе.
 Зелёный — хутор в Еланском районе.
 Зелёный — посёлок в Новоаннинском районе.
 Зелёный — посёлок в Палласовском районе.
 Зелёный — хутор в Урюпинском районе.
Воронежская область
 Зелёный — посёлок в Бутурлиновском районе.
Калужская область
 Зелёный — посёлок в составе города Калуга.
 Зелёный — деревня в Ульяновском районе.
Камчатский край
 Зелёный — посёлок в Елизовском районе.
Кировская область
 Зелёный — посёлок в Оричевском районе.
 Зелёный — посёлок в Советском районе.
Костромская область
 Зелёный — посёлок в Красносельском районе.
Краснодарский край
 Зелёный — посёлок в Тихорецком районе.
Курганская область
 Зелёный — посёлок в Кетовском районе.
Курская область
 Зелёный — посёлок в Железногорском районе.
 Зелёный — хутор в Солнцевском районе.
 Зелёный — хутор в Суджанском районе.
Липецкая область
 Зелёный — посёлок в Данковском районе.
Марий Эл

 Зелёный — посёлок в Медведевском районе.
 Зелёный — посёлок в Советском районе.
Мордовия
 Зелёный — посёлок в Рузаевском районе.
Московская область
 Зелёный — посёлок в Ногинском районе.
 Зелёный — посёлок в Пушкинском районе.
Нижегородская область
 Зелёный — посёлок в Семёновском районе.
Орловская область
 Зелёный — посёлок в Орловском районе.
Приморский край
 Зелёный — село в Лазовском районе.
Ростовская область
 Зелёный — посёлок в Азовском районе.
Рязанская область
 Зелёный — посёлок в Милославском районе.
Самарская область
 Зелёный — посёлок в Исаклинском районе.
Свердловская область
 Зелёный — посёлок в Сосьвинском городском округе.
Смоленская область
 Зелёный — деревня в Вяземском районе.
Ставропольский край
 Зелёный — посёлок в Предгорном районе.
Тамбовская область
 Зелёный — посёлок в Моршанском районе.
 Зелёный — посёлок в Рассказовском районе.
Тверская область
 Зелёный — посёлок в Вышневолоцком районе.
 Зелёный — посёлок в Торжокском районе.
Тюменская область
 Зелёный — посёлок в Ишимском районе.

Чувашия
 Зелёный — посёлок в Канашском районе.

Острова

Казахстан 
 Зелёный — остров на реке Ишим в Астане.
 Зелёный — русское название бывшего острова Кокарал в Аральском море.

Россия 
 Зелёный — один из островов архипелага Новая Земля.
 Зелёный — остров на Печоре, Архангельская область.
Зелёный — остров в нижнем течении реки Пясина.
 Зелёный — остров на реке Воронеж в Липецке.
 Зелёный — остров на реке Дон в Ростове-на-Дону.
 Зелёный — остров в Святоносском заливе Баренцева моря.
 Зелёный — остров на Волге, Саратовская область.
 Зелёный — остров Малой гряды Курильских островов в Тихом океане, Сахалинская область.

Персоналии 
 Атаман Зелёный — революционер и атаман времён Гражданской войны.
 Зелёный, Всеволод (род. 1973) — советский и латвийский дзюдоист.
 Зелёный, Лев Матвеевич (род. 1948) — советский и российский физик.
 

 Зелёная, Рина Васильевна (1901—1991) — советская актриса.

Прочее 
 Зелёный —  в значении «молодой, неопытный».
 Зелёный — сторонник идеологии бережного отношения к природе; также — член или сторонник какой-либо из «зелёных партий» (смотри: Зелёные).
 Зелёные — обобщённое название нерегулярных вооружённых формирований, противостоявших красноармейцам и белогвардейцам в годы Гражданской войны в России
 Зелёный S — синтетический пищевой краситель

Разное 
 Бриллиантовый зелёный (зелёнка) — синтетический анилиновый краситель трифенилметанового ряда.
 Малахитовый зелёный (бензоилгрюн, малахитгрюн) — синтетический трифенилметановый краситель.
 Зеленый город
 Зелёный мост
 Зелёный переулок
 Зелёный проспект

См. также 
 
  (значения)
  (значения)

Примечания